Santa Cruz de la Serós kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Cruz de la Serós (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Santa Cruz de la Serós (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar